Луисвил има више значења:
 Луисвил (Вашингтон)
 Луисвил (Џорџија)
 Луисвил (Алабама)
 Луисвил (Тексас)
 Луисвил (Ајдахо)
 Луисвил (Арканзас)
 Луисвил (Илиноис)
 Луисвил (Индијана)
 Луисвил (Канзас)
 Луисвил (Кентаки)
 Луисвил (Колорадо)
 Луисвил (Минесота)
 Луисвил (Мисисипи)
 Луисвил (Небраска)
 Луисвил (Охајо)
 Луисвил (Северна Каролина)
 Луисвил (Тенеси)